Luana Oranžsko-Nasavská, Jonkvrouwe van Amsberg (Emma Luana Ninette Sophie; * 26. března 2005, Londýn, Spojené království) je nizozemská hraběnka, nejstarší dítě zesnulého prince Frisa a Mabel Oranžsko-Nasavské. Je členkou nizozemské královské rodiny a vnučkou královny Beatrix a jejího zesnulého manžela prince Clause Nizozemského.

Biografie 
Hraběnku Luanu pokřtil 18. prosince 2005 Huub Oosterhuis v paláci Huis ten Bosch v Haagu. Jejími kmotry jsou princ Constantijn Nizozemský, Eveline Wisse Smit, baronka Sophie von der Recke a Emma Bonino.

Má mladší sestru Zariu (* 18. června 2006).

Tituly a oslovení 
 26. března 2005 – současnost: Urozená (Lady) hraběnka Luana Oranžsko-Nasavská, Jonkvrouwe van Amsberg

Princ Friso nedostal souhlas nizozemského parlamentu ke sňatku s Mabel Wisse Smitovou. V důsledku toho princi i jeho potomkům zaniklo právo na místo v linii následnictví na nizozemský trůn a přestal být členem královského rodu. Královským výnosem ze dne 19. března 2004 č. 126 je rozhodnuto, že všechny děti páru ponesou titul hrabě (hraběnka) Oranžsko-Nasavský/á a čestný titul Jonkheer (Jonkvrouwe) van Amsberg a budou mít příjmení Van Oranje-Nassau van Amsberg. Tituly jsou dědičné v mužské linii.

Hraběnka je v linii následnictví britského trůnu. Je přibližně 800. v řadě.

Předkové

Reference 

Ženy
Narození v roce 2005
Žijící lidé
Lidé z Londýna
Oranžsko-nasavská dynastie
Nizozemští šlechtici